Ulrich-Haberland-Stadion bezeichnet:
 als ehemaliger Name die heutige BayArena, das Stadion der Fußballmannschaft von Bayer 04 Leverkusen
 Ulrich-Haberland-Stadion (Amateurstadion), das Stadion der Frauen und der zweiten Fußballmannschaft von Bayer 04 Leverkusen